Leniwka – osada wsi Rzeczyca w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin

Cieki wodnych w Polsce 
 Leniwka – historyczna nazwa ramienia ujściowego Wisły, obecnie stanowiące główne koryto
 Leniwka – niewielki strumień w północno-zachodniej Polsce, prawy dopływ Chojnówki
 Leniwka – rzeka, dopływ Radomki
 Leniwka – potok, dopływ Widawy
 Leniwka – struga, dopływ Krzywuli
 Leniwka – struga, dopływ Radówki
 Leniwka – struga, dopływ Moszczenicy
 Leniwka Notecka – struga, dopływ Starej Noteci

Zobacz też 
 Kanał Leniwy